Мексиканская бейсбольная лига () — профессиональная бейсбольная лига, базирующаяся в Мексике. Входит в структуру младших бейсбольных лиг Северной Америки (MiLB), соответствует уровню AAA вместе с  и , но не имеет связей с командами Главной лиги бейсбола. 

В состав лиги входит шестнадцать команд, разбитых на Северный и Южный дивизионы. Клубы проводят по 114 игр в регулярном чемпионате. По пять команд из каждого дивизиона выходят в плей-офф. Победитель чемпионата определяется в Королевской серии между победителями Северного и Южного дивизионов. 

В структуру Лиги также входит три младших: Северная мексиканская лига, Зимняя мексиканская лига и Мексиканская академическая лига.

История 
Мексиканская бейсбольная лига была основана в 1925 году журналистом  и бывшим бейсболистом Эрнесто Кармоной. В первом сезоне приняло участие шесть команд, а победителем стал клуб «74 Рехименто де Сан-Луис». В 1937 году Лига расширилась до двенадцати команд и впервые была разделена на два дивизиона.

На рубеже 30—40-х годов уровень мексиканского чемпионата был достаточно высоким за счёт сильных чернокожих игроков, которым было запрещено играть в МЛБ. В командах лиги играли будущие члены Зала бейсбольной славы ,  и Рой Кампанелла. Бизнесмен , владевший клубом «Асулес де Веракрус», хотел вывести лигу на уровень Главной лиги бейсбола и пытался привлечь в её команды звёзд, предлагая более высокие зарплаты. Главная лига бейсбола не признавала контрактов Мексиканской лиги и вносила в «чёрный список» игроков, которые уезжали играть в Мексику имея действующие контракты. Амнистия таким игрокам была объявлена в 1948 году после того, как  подал иск в суд, обвиняя руководство МЛБ в нарушении антимонопольного законодательства.

Участники

Победители турнира

Финалы сезонов

Сводная таблица

Примечания

Литература

Ссылки 
 Official site
 Equipos Campeones en la Historia de la LMB
 Historia de la Liga Mexicana 

Бейсбольные организации
Организации, основанные в 1925 году
Соревнования по бейсболу
Спортивные соревнования в Мексике